Pegazus – zespół muzyczny z Australii grający heavy/power metal, założony w 1993.

Członkowie zespołu 
 Rob Thompson – śpiew
 Johnny Stojcevski – gitara
 Joe Fata – gitara basowa (Black Majesty)
 Ange "Vuggs" Sotiro – perkusja

Byli członkowie 
Śpiew
 Justin Fleming (1993-1996)
 Danny Cecati (1996-2000) (Eyefear)
Perkusja
 Robbie Stojcevski (1993-2003)
Gitara basowa
 Dave King (1994-1998)
 Cory Betts (1999-2001)
 Hanny Mohammed (2001-2004) (Black Majesty)

Dyskografia 
 Pegazus (1995)
 Metalbound (1996) (demo)
 Wings Of Destiny (1997)
 Breaking The Chains (1999)
 The Headless Horseman (2002)
 Live! Thunder Down Under (2003) (koncertowy)

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona zespołu

Australijskie zespoły powermetalowe